Иванченко, Евгений: Иванченко, Евгений Иванович (род. 1943) — советский и белорусский спортсмен и тренер.
 Иванченко, Евгений Николаевич (род. 1974) — российский артист балета, премьер Мариинского театра.